Americiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Americium und Sauerstoff:

Americium(II)-oxid, AmO
Americium(III)-oxid, Am2O3
Americium(IV)-oxid, AmO2